Teodorico I (visigodo)  — rei visigótico da Gália
 Teodorico, o Grande  — rei ostrogótico da Itália
   — rei da Austrásia
  () — conde de Autun
  () — duque da Saxônia
   — bispo de Tréveris
   — marquês de Meissen
   — marquês da Lusácia